Příjmení Seinfeld nosí více osobností:

Jerry Seinfeld (* 1954), americký komik, herec, spisovatel a producent
Nathan Seinfeld (1860–1924),  rakouský politik polské národnosti a židovského původu z Haliče

Seinfeld může také znamenat:

Show Jerryho Seinfelda, český distribuční název amerického sitcomu, v originále Seinfeld